Златан Любянкич е словенски футболист.

Национален отбор 
Записал е и 48 мача за националния отбор на Словения.

Външни препратки 
 National Football Teams

Словенски футболисти